Ritchey peut faire référence à :

Cratères 
 , un cratère lunaire,
 , un cratère martien.

Patronyme 
 George Willis Ritchey (1864–1945), astronome et concepteur de télescope américain. Voir aussi télescope Ritchey-Chrétien,
 Tom Ritchey (1956- ), concepteur de vélo et cycliste américain.

Toponymes 
 ,
 Ritchey (Missouri).

Voir aussi 
 Télescope Ritchey-Chrétien